Pelagiusz – imię męskie
 Pelagiusz – mnich z V w.
 Pelagiusz – król Asturii (718-737)
 Pelagiusz I – papież (556-561)
 Pelagiusz II – papież (579-590)